Pulau (malaiisch „Insel“) steht für:

 Pulau (Fluss) in West-Neuguinea
 Pulau (Banyuasin III), ein Desa im indonesischen Subdistrikt Banyuasin III, Provinz Südsumatra